Molina může být:

geografické názvy
 La Molina – pyrenejské lyžařské středisko
 Molina di Ledro – ves v Itálii, součást obce Ledro
 Castello-Molina di Fiemme – obec ve Val di Fiemme v italském autonomním regionu Tridentsko-Horní Adiže
 Molina (Serbenta) – potok v Litvě, pravý přítok řeky Serbenta
 Molina (Chile) – obec v Chile

příjmení osob
 Alfred Molina (* 1953) – britsko-americký herec
 Ángela Molinová (* 1955) – španělská herečka
 Antonio Muñoz Molina (* 1956) – španělský spisovatel
 Antonio Tejero Molina (* 1932) – podplukovník španělské Guardia Civil
 Juan Ignacio Molina (1740–1829) – chilský kněz a přírodovědec
 Luis de Molina (1535–1600) – španělský jezuita, zastánce svobodné vůle
 Marie z Moliny (1265–1321) – královna Kastilie a Leónu
 Mario J. Molina (1943–2020) – mexický chemik
 Otto Pérez Molina (* 1950) – prezident Guatemaly
 Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891–1961) – diktátor z Dominikánské republiky
 Ralph Molina (* 1943) – americký rockový bubeník
 Tirso de Molina (Gabriel Téllez; asi 1584–1648) – španělský spisovatel

Rozcestníky - příjmení
Španělská příjmení